Don't Stop the Music – singolo di Lionel Richie del 2000
 Don't Stop the Music – album di Robyn del 2002
 Don't Stop the Music – singolo di Rihanna del 2007